Шарль де Монморанси (; сентябрь  — ) — герцог де Дамвиль, пэр Франции, французский военачальник, генерал-полковник швейцарцев и граубюнденцев, адмирал Франции, рыцарь орденов короля.

Биография 
Третий сын коннетабля Франции Анна де Монморанси и Мадлен Савойской.

Поначалу известный как барон де Мерю, поступил на службу в 1557 году; 10 августа участвовал в битве при Сен-Кантене, где был взят в плен вместе со своим отцом.

5 апреля 1562 пожалован в рыцари ордена Святого Михаила.

19 декабря 1562 года сражался в битве при Дрё, где командовал ордонансовой ротой из 50 воинов.

19 марта 1563 года в Амбуазе был назначен Карлом IX на должность лейтенант-генерала губернаторства Парижа и Иль-де-Франса, которую исполнял до января 1564 года.

В битве при Сен-Дени 10 ноября 1567 года командовал швейцарцами. 20 января 1568 года назначен генерал-полковником швейцарских наемников, возглавлял их в битве при Монконтуре 3 октября 1569 года. Проводил переговоры о сдаче Сен-Жан-д'Анжели, капитулировавшего после шести недель осады 2 декабря.

Сопровождал короля при вступлении в Париж 7 марта 1571 года; 17 июня назначен на вновь созданную должность генерал-полковника швейцарцев и граубюнденцев (Colonel général des Suisses & Grisons).

В 1572—1573 годах участвовал в осаде Ла-Рошели, сражался с большим мужеством и едва не погиб.

В 1574 году, после присоединения старшего брата Франсуа де Монморанси к партии недовольных и королевской опалы, вместе с младшим братом Гийомом де Торе бежал в Швейцарию и Германию, откуда вернулся с наемными войсками для участия в гражданской войне.

В 1579 году, после смерти Франсуа, маршал Дамвиль стал именоваться маршалом Монморанси, а Шарль принял титул графа де Дамвиля.

После дня баррикад 12 мая 1588 года и бегства Генриха III из Парижа присоединился к королю со своими войсками, затем поддержал его преемника Генриха IV.

В битве при Арке 11 сентября 1589 года сражался во главе швейцарского полка Галлати, отразил несколько вражеских атак и сдерживал противника, дав время отступить основным силам. Через несколько дней участвовал в двухчасовом штурме крепости Арк, где его отряд убил больше ста солдат противника. 1 ноября сражался при атаке парижских пригородов Сен-Жак и Сен-Мишель.

В битве при Кране 24 мая 1592 года отразил три атаки войск герцога де Меркёра, но принцы Конти и Домб не выдержали вражеских ударов и обратились в бегство.

21 января 1596 года был назначен на пост адмирала Франции, вакантный после смерти маркиза де Виллара, и был отставлен от должности генерал-полковника.

Участвовал в осадах Ла-Фера и Амьена, 5 января 1597 года пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

В сентябре 1610 года пожалован титулом герцога де Дамвиль и пэра Франции, зарегистрированным Парижским парламентом 30 декабря.

В честь адмирала Дамвиля колонизатор Канады Самюэль де Шамплен в 1603 году назвал самый высокий водопад Квебека водопадом Монморанси.

Семья 
Жена (1572): Рене де Коссе (ум. 10.1622), графиня де Сегондиньи, старшая дочь и главная наследница Артюса де Коссе-Бриссака, графа де Сегондиньи, маршала Франции, и Франсуазы дю Буше. Брак бездетный.

Литература 
 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 604
 , pp. 422—424 
 , p. 42 
 Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. T. III, première partie. — P.: Librairie Bachelin-Deflorenne, 1873, p. 281
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. III. — P.: Claud Herissant, 1761, pp. 564—566

Шарль
Участники Итальянских войн
Участники Религиозных войн: Католики
Пэры Франции
Адмиралы Франции (титул)
Военачальники Франции